

Astronomia 
 Coblentz – cratere lunare
 Coblentz – cratere su Marte

Persone 
 James Coblentz – montatore 
 Stanton A. Coblentz – scrittore statunitense
 William Coblentz – fisico statunitense